Bodrogi ist der Familienname folgender Personen:
 László Bodrogi (* 1976), französisch-ungarischer Radrennfahrer
 Viktor Bodrogi (* 1983), ungarischer Schwimmer